Federalismo – condizione di un insieme di entità autonome, legate però tra loro dal vincolo di un patto
 Federalismo (lista elettorale) – lista elettorale presentata in tutte le elezioni europee tra il 1979 e il 2004 e alle elezioni politiche del 1979 e del 1992 in Italia
 Federalismo demaniale – fenomeno accessorio del federalismo fiscale
 Federalismo fiscale – dottrina volta a instaurare una proporzionalità diretta fra le imposte riscosse da un certo ente territoriale
 Federalismo solidale – struttura statale con perequazione solidale di autonomie e risorse
 Federalismo unitario – struttura statale che prevede il mantenimento d'un equilibrio fra interessi e sentimenti unitari
 Federalisti (Svizzera) - gruppo politico che durante la Repubblica Elvetica si opponeva a uno stato svizzero centralista e unitario a favore di una forma di governo federale.

Altri progetti